Keudel ist der Familienname folgender Personen:
 Ursula Keudel (1940–1995), deutsche Klassische Philologin

Siehe auch:
 Keudell